Анджело Алессио (; 29 апреля 1965, Капаччо-Пестум, Италия) — итальянский футболист и тренер.

Карьера 
В качестве футболиста несколько лет выступал за «Ювентус», с котором в 1990 году побеждал в Кубке УЕФА. Также хавбек играл за другие клубы Серии А: «Авеллино», «Болонью» и «Бари».

Став тренером, некоторое время работал в «Наполи» и самостоятельно возглавлял коллективы из низших лиг. Затем долгое время ассистировал Антонио Конте, с которым прошёл путь от «Сиены» до «Челси». В 2012 году вместе с Массимо Каррерой подменял Конте во время его четырёхмесячной дисквалификацию за недоносительство о договорных матчах в ходе сезона 2010/11.

В ноябре 2017 года итальянец рассматривался как один из кандидатов на должность главного тренера сборной Узбекистана.

В июне 2019 года итальянец возобновил самостоятельную карьеру наставника, возглавив шотландского клуба «Килмарнок».

Достижения 
  Обладатель Кубка УЕФА (1): 1989/90.
  Обладатель Кубка Италии (1): 1989/90.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Sports.ru 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Бари»
Игроки ФК «Козенца»
Игроки ФК «Модена»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Имолезе»
Тренеры ФК «Массезе»
Тренеры ФК СПАЛ
Тренерский штаб ФК «Челси»
Тренеры ФК «Килмарнок»